Фінал Ліги Європи УЄФА 2010 року — фінальний матч розіграшу Ліги Європи УЄФА 2009/10, 39-го сезону в історії Кубку УЄФА і 1-го сезону в історії Ліги Європи УЄФА. Цей футбольний матч відбувся 12 травня 2010 року, на стадіоні «Гамбург Арена» в Гамбурзі. У матчі зустрілися іспанський «Атлетіко (Мадрид)» та англійський «Фулхем».

Протокол матчу

Див. також 
Ліга Європи УЄФА 2009—2010

Посилання 
 Офіційна сторінка турніру  

Ліга Європи УЄФА 2009—2010
2010 у футболі
2009—2010
Спорт у Гамбурзі
Події 12 травня
Травень 2010